Села:
 Джерельне — Луганська область, Сватівський район, Коломийчиська громада
 Джерельне — Луганська область, Сватівський район, Троїцька громада